Damallsvenskan 1994 i fotboll spelades 23 april-22 oktober 1994. Serien hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Slutställning säsongen 1994

Källor

Fotboll i Sverige 1994
1994
Fotbollssäsongen 1994